Felix Kroos – calciatore
Toni Kroos – calciatore